Russian Standard (russ. Русский Стандарт) steht für:

 Russian Standard (Bank), russische Bank
 Russian Standard (Unternehmen), russisches Holdingunternehmen
 Russian Standard (Wodka), russischer Wodkahersteller